Москва 1925 — 1-й московський міжнародний шаховий турнір, що проходив від 10 листопада до 8 грудня у «Фонтанному залі» 2-го Будинку Рад (нині готель «Метрополь»). Проводився за спеціальним рішенням РНК СРСР з метою розвитку шахів і всебічного їх поширення серед трудящих. У турнірі взяв участь 21 шахіст: 10 радянських (що посіли 1-8-е місця в 4-му чемпіонаті СРСР і 2 персонально запрошених) та 11 іноземних майстрів, у тому числі чемпіон світу Хосе Рауль Капабланка і екс-чемпіон світу Емануїл Ласкер.

Більшість радянських шахістів уперше брали участь у настільки сильному за складом турнірі, але виступили успішно. Впевнено і рівно провів турнір чемпіон СРСР 1924 і 1925 Юхим Боголюбов, який посів 1-е місце — 15½ ​​очок, випередивши на 1½ очка Ласкера і набравши проти іноземних шахістів 7½ очок з 11 (+6 −2 = 3); 3-є місце посів Капабланка — 13½ очок.
Радянським шахістам вдалося виграти низку партій проти іноземних майстрів: Олександр Ільїн-Женевський переміг Капабланку, Френка Маршалла і Рудольфа Шпільмана; Борис Верлінський — Капабланку, Шпільмана і Акібу Рубінштейна; Григорій Левенфіш — Ласкера; Петро Романовський — Карлоса Торре і Ернста Ґрюнфельда. Турнір показав, що найкращі радянські шахісти наблизилися за силою гри до провідних майстрів світу.

Під час турніру кінорежисер Всеволод Пудовкін зняв фільм «Шахова гарячка», в якому одну з ролей зіграв Хосе Рауль Капабланка.

Призи за красу 
 1-й приз отримав Капабланка (партія проти Миколи Зубарєва),
 2-й — Ріхард Реті (проти Романовського),
 3-й — Капабланка (проти Федора Дуз-Хотимирського),
 4-й — Романовський (проти Торре).

Таблиця турніру

Див. також 
 Москва 1935
 Москва 1936

Примітки

Література 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 294, 560. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання 
 Партії турніру на сайті pgnmentor.com 

Шахові змагання у Росії
Спортивні події 1925
Листопад 1925
Грудень 1925